Echols ist der Familienname folgender Personen:

 Brandin Echols (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Edward Echols (1849–1914), US-amerikanischer Politiker
 Jennifer Echols, US-amerikanische Schriftstellerin
 John Echols (1823–1896), Politiker und Brigadegeneral der Konföderierten Staaten im Sezessionskrieg
 Joseph Hubbard Echols (1816–1885), US-amerikanischer Plantagenbesitzer und Politiker
 Leonard S. Echols (1871–1946), US-amerikanischer Politiker
 M. Patton Echols (1925–2012), US-amerikanischer Politiker
 Robert Milner Echols (1798–1847) US-amerikanischer Politiker und Soldat
 Sheila Echols (* 1964), US-amerikanische Leichtathletin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Echols (Kentucky)
 Echols (Minnesota)
 Echols (Texas)
 Echols Hill (Alabama)
 Echols County, Verwaltungseinheit in Georgia

im NRHP gelistete Objekte:
 Echols Farm, in Glasgow, Virginia, ID-Nr. 98001312
 Echols Memorial Christian Church, in Fort Smith, Arkansas, ID-Nr. 06000070